Die Liste der slowenischen Fußballnationalspieler führt alle Spieler auf, die laut Zählung des slowenischen Fußballverbandes (NZS) in einem A-Länderspiel der slowenischen Fußballnationalmannschaft eingesetzt wurden. Die Liste nennt die Lebensdaten der Spieler, die Anzahl der Länderspiele und -tore, die Daten des ersten und letzten Länderspieleinsatzes und die Vereinszugehörigkeiten zum Zeitpunkt der Länderspieleinsätze. Bis zur Unabhängigkeit des Landes 1991 gehörte Slowenien zur SFR Jugoslawien, erste Länderspiele wurden 1992 ausgetragen.

Legende 

 Name: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
 Geboren: Nennt das Geburtsdatum des Spielers.
 Gestorben: Nennt das Todesdatum des Spielers.
 Einsätze: Nennt die Anzahl der Einsätze in der Nationalmannschaft.
 Tore: Nennt die Anzahl der erzielten Tore in der Nationalmannschaft.
 Debüt: Nennt das Datum, an dem der Spieler sein erstes A-Länderspiel absolvierte.
 Letztes Spiel: Nennt das Datum, an dem der Spieler sein letztes A-Länderspiel absolvierte.
 Vereine: Nennt den/die Verein(e), bei dem der Spieler während seiner Länderspieleinsätze aktiv war.
 Turniere: Nennt wichtige Turniere (Weltmeisterschaften 2002, 2010; Europameisterschaft 2000), bei denen der Spieler zum Kader der Nationalmannschaft gehörte. Elvedin Džinič gehörte bei der WM 2010 zum Aufgebot, bestritt aber nie ein A-Länderspiel und ist daher auch nicht in der untenstehenden Liste enthalten.

Nationalspieler 
Stand: 20. November 2022 (inkl. dem Nations-League-Spiel gegen Montenegro)

Weblinks 
 Nationalspielerübersicht auf der Seite des slowenischen Fußballverbandes NZS
 Nationalspielerübersicht auf eu-football.info

Slowenische Fußballnationalmannschaft
!
Slowenien